Дмитро́вский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Орловской области России.

Административный центр — город Дмитровск.

География 
Район расположен на юго-западе Орловской области. Граничит с Шаблыкинским, Сосковским, Кромским и Троснянским районами, а также с Курской и Брянской областями. Площадь — 1249,8 км². 

Значительная часть района покрыта лесом. Это самый лесной район Орловской области. Наиболее значимые лесные массивы — Данилова Дача, Клягинский Лес, Сухая Хотынь, Воскресная Дача и другие.

По территории района проходит водораздел между бассейнами рек Днепр и Ока. Большинство рек и ручьёв района относится к бассейну Днепра. К бассейну Оки относится река Неживка с притоками, протекающая в восточной части района. Основные реки — Нерусса, Несса, Расторог, Общерица, Неживка, Локна, Ленча. На территории района находится большое количество искусственных прудов.

На востоке района находится Новоялтинское месторождение железной руды, приуроченное к Курской магнитной аномалии.

История 
Дмитровский район был образован 30 июля 1928 года в составе Орловского округа Центрально-Чернозёмной области. В него вошла большая часть территории бывшего Дмитровского уезда Орловской губернии. 13 июня 1934 года, после ликвидации Центрально-Чернозёмной области, район вошёл в состав вновь образованной Курской области. 

По состоянию на 1 апреля 1940 года в состав Дмитровского района входило 16 сельсоветов: Алешинский, Берёзовский, Бородинский, Горбуновский, Долбенкинский, Домаховский, Лубянский, Малобобровский, Осмонский, Плосковский, Работьковский, Рублинский, Соломинский, Столбищенский, Упоройский, Чувардинский.

В годы Великой Отечественной войны, во время оккупации, с ноября 1941 года по август 1943 года район входил в состав Локотского самоуправления. Бои за освобождение района от фашистов велись с февраля до конца августа 1943 года. Район сильно пострадал в ходе боевых действий: сгорели более 4-х тысяч домов с надворными постройками, были полностью уничтожены более 20 крупных населённых пунктов, значительную часть населения фашисты угнали в Германию. 

13 июля 1944 года Дмитровский район был передан из Курской области в Орловскую область.

В 1954 году были объединены сельсоветы: Бородинский и Работьковский — в Бородинский, Домаховский и Упоройский — в Домаховский, Лубянский и Чувардинский — в Лубянский, Малобобровский и Осмонский — в Малобобровский. С тех пор число сельсоветов района не менялось.

В феврале 1963 года район был упразднён. Город Дмитровск с городом Малоархангельск и рабочим посёлком Змиёвка составили Свердловский промышленный район, а сельские населённые пункты вошли в состав Кромского сельского района.  12 января 1965 года упразднено деление на сельские и промышленные районы. Дмитровский район восстановлен в прежних границах.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Дмитровск) проживают   % населения района.

Административно-муниципальное устройство 
Дмитровский район в рамках административно-территориального устройства включает 12 сельсоветов и 1 город районного значения.

В рамках организации местного самоуправления на территории района созданы 13 муниципальных образований, в том числе 1 городское и 12 сельских поселений:

Населённые пункты 
В Дмитровском районе 128 населённых пунктов.

 Упразднённые населённые пункты
 Упразднённые населённые пункты Дмитровского района

Достопримечательности 
На территории района расположены 3 памятника архитектуры федерального значения: 
 Храм Димитрия Солунского в Дмитровске (1721—1725 годы);
 Усадьба Кантемиров в Дмитровске (XVIII—XIX века);
 Храм Димитрия Солунского в селе Морево (1703—1711 годы).
Также на территории района находятся 42 памятника истории и архитектуры регионального значения.

Религия 
Бо́льшая часть верующих района исповедует православие. До начала XX века на территории Дмитровского уезда было несколько общин старообрядцев. 

В административном отношении территория Дмитровского района совпадает с территорией Дмитровского благочиния Орловской епархии, которое объединяет 2 церковных прихода, а также несколько приписных храмов и часовен.
 Храм Димитрия Солунского в Дмитровске
 Храм Рождества Иоанна Предтечи на Дмитровском кладбище (приписной)
 Храм-часовня в память Троицкого собора в Дмитровске (приписная)
 Храм Димитрия Солунского в селе Морево (приписной)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Лубянки (приписной)
 Часовня-купель Архангела Михаила в селе Соломино (приписная)
 Храм Воскресения Словущего в селе Долбёнкино

См. также 
 Дмитровский уезд
 Проект:Населённые пункты России/Орловская область

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Официальный сайт Администрации Дмитровского района